Caldirolesi – abitanti di Caldirola
Caldirolesi – abitanti di La Gioia